Il doppio del South African Open 1989 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Kevin Curren e David Pate erano i detentori del titolo, ma solo Pate ha partecipato in coppia con Jeremy Bates.

Bates e Pate hanno perso nel 1º turno contro John Fitzgerald e Todd Witsken.

Luke Jensen e Richey Reneberg hanno battuto in finale 6–0, 6–4 Kelly Jones e Joey Rive.

Teste di serie
 Pieter Aldrich /  Danie Visser (semifinali)
 John Fitzgerald /  Todd Witsken (quarti di finale)
 Martin Davis /  Scott Davis (primo turno)
 Neil Broad /  Gary Muller (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

South African Open 1989